Línia 7 (Rodalies Barcelona).
 Línia 7 del metro de València.
 Línia 7 del metro de Barcelona.
 Línia 7 del metro de París.
 Línia 7bis del metro de París.
 Línia 7 (Regional País Valencià).
 Línia 7 (Rodalies Madrid).